Jelonka – wieś w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Dubicze Cerkiewne 
 Jelonka – część wsi Janowo w Polsce, położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Narewka 
 Jelonka – rezerwat przyrody w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Kleszczele 

7 cieków w Polsce:
 Jelonka – strumień, dopływ Chojnówki
 Jelonka – struga, dopływ Czarnej Strużki
 Jelonka – struga, dopływ Kanału Elbląskiego
 Jelonka – struga, dopływ Łobżonki
 Jelonka – struga, lewy dopływ Narewki (ujście na wschód od wsi Janowo)
 Jelonka – struga, lewy dopływ Złotej, dopływu Narewki
 Jelonka – potok, dopływ Pielgrzymówki

Zobacz też 
 Jelonek, Jelonki, Jelonko, Jelenka